Mulberry (Califòrnia)
 Mulberry (Carolina del Nord)
 Mulberry (Carolina del Sud)
 Mulberry (Florida)
 Mulberry (Kansas)
 Mulberry (Indiana)
 Mulberry (Ohio)
 Mulberry Grove, població dels Estats Units a l'estat d'Illinois